Pacer (motorfietsmerk), een historisch motorfietsmerk
 Pacer (The Amps), een album van de Amerikaanse rockband The Amps
 AMC Pacer, een auto van de Amerikaanse autofabrikant American Motors Company